Ла́ура Са́льмон (; род. 1959, Пиза, Италия) — итальянский славист, литературовед, переводовед, переводчик классической русской литературы на итальянский язык.

Биография 

Родилась в 1959 году в Пизе.

Училась в Женевском университете у С. П. Маркиша.

В 1987—1993 годах жила в Ленинграде/Санкт-Петербурге.

Окончила докторантуру по славистике в Римском университете 

В 1992—2001 годах — преподаватель русской литературы и перевода с русского языка Больнского университета.

С 2001 года — ординарный профессор славистики и заведующая кафедрой русского языка и литературы и кафедрой теории и техники перевода в Генуэзском университете.

Перевела на итальянский язык литературные произведения Л. Н. Толстого («Анна Каренина», «Дьявол», «Крейцерова соната», «Отец Сергий»), И. С. Тургенева («Новь»), Ф. М. Достоевского («Идиот», переписка писателя с женой), В. Т. Шаламова, С. Д. Довлатова (все произведения).

Научные труды

Монографии 
 на итальянском языке

  
 
 

 на русском языке

Предисловия к переводам С. Д. Довлатова

Статьи 

 на итальянском языке

  
  (перевод на итальянский язык «Личное имя в русском языке. Семиотика, прагматика перевода» F. Biagini)
  (перевод на итальянский язык «Личное имя в русском языке. Семиотика, прагматика перевода» F. Biagini)
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 на английском языке

  
  (Хронотопы чувств в литературе. О меланхолии, отчуждённости и “задумчивой тоске”) 
  (Меланхолический юмор и задумчивая тоска. Поэтика парадоксальности Игоря Губермана)

 на французском языке

 

 на русском языке

  
 
 
 
 
 
  
 Сальмон Л. «Полковник говорит – люблю». О русском скептическом юморе и о его переводимости // II Международном конгрессе литературных переводчиков «Перевод русской литературы на иностранные языки» 6 сентября – 9 сентября 2012 года

Рецензии

Награды 

 Премия Монселиче 2009 за литературный перевод «Невидимой газеты» С. Д. Довлатова.
 Премия Россия-Италия 2010 — «Лев Толстой» за литературный перевод (совместно с А. Аллевой) «Анны Карениной» Л. Н. Толстого.

Примечания

Литература 

  
  
  
 
 
  
 Ноговицын Г. «У Довлатова уникальный взгляд на концентрат человеческого безумия». Профессор Лаура Сальмон о технике юмора, «смехе сквозь слёзы» и трудностях перевода // Интернет-журнал «Звезда», 26.10.2018

Выпускники Римского университета
Преподаватели Университета Генуи
Переводчики Италии
Переводчики с русского языка
Литературоведы Италии
Слависты Италии
Переводоведы
Русисты